Городское поселение Луховицы — упразднённое в 2017 году муниципальное образование упразднённого Луховицкого муниципального района Московской области.

Крупнейший населённый пункт — город Луховицы.

География 
Расположено в северо-западной части Луховицкого района. На востоке граничит с сельскими поселениями Краснопоймовским и Головачёвским, на юго-востоке — с сельским поселением Фруктовским, на юге и западе — с сельским поселением Астаповским, а также муниципальными образованиями Коломенского района: сельским поселением Акатьевским и городским округом Коломна — на северо-западе, сельским поселением Заруденским — на севере. Площадь территории городского поселения составляет

Население

Состав 
Городское поселение Луховицы включает два населённых пункта:

Органы власти 
Органы самоуправления городского поселения Луховицы представлены Советом депутатов городского поселения Луховицы и администрацией городского поселения Луховицы. Также на территории города находится администрация и Совет депутатов Луховицкого муниципального района.

С 2005 года проходит реформа местного самоуправления. 5 сентября 2005 года была избрана новая городская власть — Глава городского поселения Луховицы и городской Совет. Первым Главой городского поселения был Луховицы избран В. С. Тимофеев. Цель реформы — приблизить местную власть к народу, сделать более эффективным участие жителей города в самоуправлении.

На октябрьских выборах 2009 года победу одержал представитель ЛДПР Сергей Анатольевич Столяров. Также был избран и новый Совет депутатов из 20 человек, преимущественно беспартийных.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт администрации городского поселения Луховицы 

Белоомут
Упразднённые городские поселения Московской области
Городские поселения, упразднённые в 2017 году